Jamir Adriano Paz Gomes, calciatore brasiliano
Jamir Miller, giocatore di football americano statunitense
S.C. Jamir, politico indiano

Inoltre nella saga Cavalieri dello zodiaco indica la dimora del Grande Mur, cavaliere d'oro dell'ariete.